Schaufert ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schaufert (* 1969), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Hippolyt August Schaufert (1834–1873), deutscher Dichter